Paddaskäidi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paddaskäidi (kulle, lat 69,93, long 26,67), Lappland, Norra Lappland, 
 Paddaskäidi (kulle, lat 69,90, long 26,70), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar